Irina Chromačëva e Maryna Zanevs'ka erano le detententrici del titolo ma Maryna Zanevs'ka ha deciso di non partecipare e quindi Irina Chromačëva fa coppia con la connazionale Dar'ja Gavrilova con la quale ha vinto il torneo battendo in finale la coppia formata dalla paraguayana Montserrat González e la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Eugenie Bouchard /  Taylor Townsend (semifinale)
 Dar'ja Gavrilova /  Irina Chromačëva (campionesse)
 Ilka Csoregi /  Elizaveta Kuličkova (primo turno)
 Françoise Abanda /  Sachia Vickery (quarti di finale)

 Annika Beck /  Kyle McPhillips (secondo turno)
 Montserrat González /  Beatriz Haddad Maia (finale)
 Krista Hardebeck /  Chalena Scholl (primo turno)
 Sabina Sharipova /  Carol Zhao (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2012